Ліповнік — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Ліповнік — село в окрузі Топольчани Нітранського краю Словаччини.
 Ліповнік — село в общині Кленовнік Вараждинської жупанії Хорватії.